Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу для зоны КАФ, так же известен как Чемпионат Африки по пляжному футболу — международный турнир по пляжному футболу, проводимый в Африке. Первый раз чемпионат был проведен в сентябре 2006 года в Дурбане, в Южной Африке. Все последующие чемпионаты проходили там же до 2011 года, когда чемпионат был проведен в Касабланке, Марокко. К участию на чемпионата мира допускаются команды занявшие первые два места. Наиболее успешной в турнире является команда Сенегала, которая пять раз играла в финале и три раза побеждала в нём.

Теперь, когда чемпионат мира проводится раз в два года, квалификация так же проводится раз в два года, начиная с квалификации 2011 года.

Места проведения

Турниры

Распределение мест по странам

Страны, проходившие квалификацию
Цифра в скобках показывает сколько раз команда проходила квалификацию и допускалась к участию на чемпионате мира.
 (9)
 (6)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)

Результаты на чемпионатах мира 

Соревнования по пляжному футболу
Чемпионаты мира по пляжному футболу
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2006 года